Сборные на чемпионате мира по хоккею с шайбой состоят из 16 национальных команд.



Белоруссия 
Главный тренер
  Эдуард Занковец

Полевые игроки

Вратари

Германия 
Главный тренер
  Уве Крупп

Полевые игроки

Вратари

Дания 
Главный тренер
  Пер Бэкман

Полевые игроки

Вратари

Италия 
Главный тренер
  Рик Корнаккья

Полевые игроки

Вратари

Казахстан 
Главный тренер
  Андрей Шаянов

Полевые игроки

Вратари

Канада 
Главный тренер
  Крейг Мактавиш

Полевые игроки

Вратари

Латвия 
Главный тренер
  Олег Знарок

Полевые игроки

Вратари

Норвегия 
Главный тренер
  Рой Йохансен

Полевые игроки

Вратари

Россия 
Главный тренер
  Вячеслав Быков

Полевые игроки

Вратари

Словакия 
Главный тренер
  Глен Хэнлон

Полевые игроки

Вратари

США 
Главный тренер
  Скотт Гордон

Полевые игроки

Вратари

Финляндия 
Главный тренер
  Юкка Ялонен

Полевые игроки

Вратари

Франция 
Главный тренер
  Дэйв Хендерсон

Полевые игроки

Вратари

Чехия 
Главный тренер
  Владимир Ружичка

Полевые игроки
 Петр Губачек
Вратари

Швейцария 
Главный тренер
  Шон Симпсон

Полевые игроки

Вратари

Швеция 
Главный тренер
  Бенгт-Оке Густафссон

Полевые игроки

Вратари

См. также 
 Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2010

Примечания

Ссылки 
 Статистика чемпионата на сайте ИИХФ

Чемпионаты мира по хоккею с шайбой 2010